Fra Dinko Maslać (Sjekose, 21. ožujka 1937. – Humac,16. kolovoza 2020. ) bio je bosanskohercegovački franjevac.

Na krštenju je dobio ime Cvitan. Pučku školu je pohađao u Dračvevu, srednju (sjemenište) u Makarskoj, Sinju, Splitu i Visokom, a filozofiju i teologiju u Visokom (1958-1959) i Sarajevu (1961. - 1965.).
Franjevački habit je obukao 31. lipnja 1956. u Kraljevoj Sutjesci pred fra Leonardom Orečem i uzeo redovničko ime fra Dinko, privremene zavjete je položio 1. kolovoza 1957. u Kraljevoj Sutjesci, a svečane 12. lipnja 1962. na Humcu pred provincijalom fra Zlatkom Ćorićem.
U Sarajevu je 23. veljače 1964. primio subđakonat, 15. ožujka 1964. đakonat, a za svećenika zaređen na Širokom Brijegu 2. kolovoza 1964.

Župe u kojim je djelovao

Kao duhovni pomoćnik djelovao je na Humcu, Posušju, Grudama, Drinovcima, Mostaru, Konjicu, Tomislavgradu, Tihaljini, Slanom, a kao župnik u Gorancima (1973-1982), Izbičnu (1982-1991) i Gradnićima (1993-2003). Sljedeće četiri godine član je samostanske obitelji u samostanu Slano sa službom ispovjednika. 
Za vrijeme boravka u Slanom, doživio je prometnu nesreću od čijih se posljedica nikada nije oporavio. 
Od 2007. do 2011. kao župni vikar, živio je i djelovao u Seonici i Veljacima. Od te godine do svoje smrti, 16. kolovoza  2020. bio je rekonvalescent na Humcu, gdje je umro i pokopan.

Za vrijeme župnikovanja obnovio je župne crkve i kuće u Gorancima i Izbičnu, a u Raškoj Gori sagradio novu filijalnu, a u Gradnićima župnu crkvu.

Dana 11. listopada 2015., u sklopu kulturne manifestacije 12. Didakovi dani  proslavio je svoju Zlatnu misu i to u novoj župnoj crkvi sv. Blaža u Gradnićima koja izgrađena je upravo u vremenu kada je fra Dinko Maslać bio župnik.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci